Otto Olsson ist der Name folgender Personen:

* Otto Olsson (Komponist) (1879–1964), schwedischer Organist und Komponist
 Otto Olsson (Schiedsrichter) (1890–1944), schwedischer Fußballschiedsrichter